Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 апреля 2013 года в Ставангере (Норвегия) и Страсбурге (Франция). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность продолжить борьбу в квалификационной серии за право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — восемь из Европы и четыре из Азии. Сборная Словакии пришла из ТОП-дивизиона, сборная КНДР пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года

Главные судьи
  Анна Эскола
  Кэти Гуай
  Пайви Лаурла
  Людмила Нелибова

Линейные судьи
  Марлен Ведвик Хансен
  Анна Нигард
  Елена Иванова
  Кайра Леет
  Бьянка Шиппер-Поетерай
  Михаэла Штефкова
  Свенья Стрёменгер

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Катя Бандлофски
  Драгомира Фиалова
  Арина Устинова

Линейные судьи
  Беттина Ангерер
  Анна Софи Бонифас
  Суэва Торрибио Русселин
  Магдалена Чергитова
  Мария Рааби Фунсель
  Трина Вискум
  Томоми Нарусава

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Камила Лунд Нильсен
 Защитник:  Аяка Токо
 Нападающий:  Лине Биалик

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ева-Мария Верворнер
  Николин Йенсен
  Адзуса Накаоку
  Лия Мильоне
  Андреа Дален
  Мартина Величкова

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Клаудия ван Лиювен
 Защитник:  Афина Локателли
 Нападающий:  Марион Аллемоз

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Руи Сун
  Марион Аллемоз
  Анжела Тэйлор
  Зарина Тухтиева
  Клаудия ван Лиювен
  О Чок Ок

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккей
Ж*1
Хоккей
Хоккей
Женщины
Женщины
Хоккей
Хоккей